Небојша Илић може да се односи на:
Небојша Илић (кошаркаш)
Небојша Илић (глумац)